Katla steht für:

 einen Vulkan in Island, siehe Katla
 einen Frauennamen in Island.
 eine Ortschaft in den Nubabergen im Sudan, siehe Katla (Sudan),
 ein Volk in den Nubabergen, siehe Katla (Volk),
 dessen Sprache, siehe Katla (Sprache),
 eine Netflix-Serie von 2021, siehe Katla (Fernsehserie),
 ein Drachenweibchen und eine nach ihm benannte Höhle (Katlahöhle) in Astrid Lindgrens Geschichte Die Brüder Löwenherz.